Steve Müller (Halle, Német Demokratikus Köztársaság, 1985. május 16. –) német labdarúgóhátvéd.

További információk 
Steve Müller adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1985-ben született személyek
Német labdarúgók
Az 1. FC Magdeburg labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
A VfB Lübeck labdarúgói
Az Erzgebirge Aue labdarúgói
A Wuppertaler SV labdarúgói
A Holstein Kiel labdarúgói
A Hertha Berlin II labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek